

Медзяна Ґура — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Медзяна-Ґура — село в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Медзяна-Ґура — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства